Poblado Martí puede referirse a:

Onomástica 

 Martí (apellido), apellido español.
 La forma catalana del nombre Martín.
 Juan Martí (desambiguación)
 Martí (historietista), Martí (1955-), autor de cómic español.

Topónimos

Poblado Martí (Guáimaro)
Martí (Cuba)